Janusz Różycki (ur. 1939) – polski szermierz i malarz, medalista olimpijski
 Janusz Różycki (1953–2005) – polski nauczyciel, wojewoda zamojski